Села:
 Лазарівка — Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район
 Лазарівка — Донецька область Волноваський район
 Лазарівка — Житомирська область, Брусилівський район
 Лазарівка — Миколаївська область, Казанківський район
 Лазарівка — Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Монастириський район
 Лазарівка — Чернігівська область, Менський район

 Лазарівка — село Пушкінської сільської ради Сакського району Автономної Республіки Крим знято з обліку рішенням Верховної Ради Автономної республіки Крим від 22 вересня 2006 року